NGC 7266 (другие обозначения — PGC 68758, MCG -1-57-6, MK 910, IRAS22213-0419) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7266
Водолей (созвездие)